Galliano (band), acidband uit Londen
 Galliano (Louisiana), plaats in de Verenigde Staten
 Galliano (likeur), kruidenlikeur

Personen met de achternaam Galliano 
 John Galliano (1960), Britse modeontwerper
 Giuseppe Galliano (1846-1896), Italiaans oorlogsheld